articulatie (spraak)
 articulatie (muziek)
 articulatie (anatomie)